Arboga (gemeente), een gemeente in Zweden
Arboga (stad), een plaats in de gelijknamige gemeente